Belver puede hacer referencia a:
 Belver de Cinca, municipio de la provincia de Huesca;
 Belver de los Montes, municipio de la provincia de Zamora.